Juba puede referirse a:

Personajes 
 Juba I, rey de Numidia (85 a. C. – 46 a. C.).
 Juba II, rey de Numidia y Mauritania (52 a. C. – 23 d. C.).
 Juba de Mauritania (siglo II).
 Titus Desticius Juba (siglo III).
 Master Juba (1825–1852), nombre artístico de William Henry Lane.
 Jussi Tuomola, alias Juba (n. 1965), dibujante de cómic finlandés.
 Juba (francotirador), apodo de un supuesto francotirador de la insurgencia iraquí.

Autores de nombres científicos 
 Juba - Jean H. Juba fl. 2001

Lugares 
 Juba, ciudad capital de Sudán del Sur
 Jubaland, Somalia.
 Río Juba, Somalia

Otros 
 Juba!, documental de 1998.
 Juba dance
 Juba skipper, mariposa.
 Juba (comida), comida de los esclavos del Nuevo Mundo.
 Juba, diosa del panteón de Urartu